Новодевиченские Выселки — упразднённый посёлок в Ельниковском районе Мордовии. Входил в состав Надеждинского сельского поселения. Исключен из учётных данных в 2003 году.

География 
Располагался на правобережье реки Варма, в 3 км к северо-западу от поселка Красная Варма.

История 
Основан в 1930-е годы переселенцами из села Новодевичье.

Население 
Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2002 года в посёлке отсутствовало постоянное население.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Ельниковского района